Пара́бола:
 Парабола — геометрическое место точек, равноудалённых от данной прямой и данной точки.
 Кубическая парабола — числовая функция, задаваемая многочленом третьей степени.
 Полукубическая парабола (парабола Нейла) — плоская алгебраическая кривая.
 Парабола в литературе — близкий к притче рассказ иносказательного характера.